Il singolare del Manchester Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jason Stoltenberg era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Wayne Ferreira.

Patrick Rafter ha battuto in finale 7-6 (7-5), 7-6 (7-4)  Ferreira.

Teste di serie

  Wayne Ferreira (finale)
  Patrick Rafter (campione)
  Andrea Gaudenzi (primo turno)
  MaliVai Washington (secondo turno)

 Jason Stoltenberg (semifinali)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Greg Rusedski (quarti di finale)
 Jacco Eltingh (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Open 1994
ATP Tour 1994